2 miejscowości w Polsce: 
 Sławica – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Dobiegniew 
 Sławica – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Skoki